Лассила () — финская фамилия и топоним.

Населённые пункты 
 Лассила — район города Хельсинки.

Персоналии 
 Лассила, Калле (род. 1985) — финский лыжник.
 Лассила, Лидия (род. 1982) — австралийская фристайлистка.
 Лассила, Теему (род. 1983) — финский хоккеист.
 Лассила, Ханну (род. 1954)— финский хоккеист (вратарь).
 Майю Лассила — псевдоним финского писателя Альгота Унтола.